Történelem
 Az ókori római Aemilia nemzetség nőtagjainak neve
 Aemilia ókori római provincia
 Via Aemilia, ókori római főút
 Basilica Aemilia, ókori római épület
 Aemilia, 1632-ben épített holland csatahajó
Tudomány
 Aemilia, a medvelepkefélék (Arctiidae) családján belül az Arctiinae alcsaládba tartozó lepkenem
 159 Aemilia, aszteroida